Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marián Vajda che ha battuto in finale Kent Carlsson 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Kent Carlsson (finale)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (primo turno)

 Claudio Mezzadri (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Fernando Luna (quarti di finale)
 Bruno Orešar (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1988